La Copa Europea Femenina de la FIBA 2009-10 fue la novena edición de la segunda competición femenina europea de la FIBA tras su refundación. 

El Athinaikos se convirtió en el primer campeón griego de una competición femenina europea tras derrotar en la final al Nadezhda Oremburgo.

Resultados

Fase previa
 Grupo A
 [5 - 1 --- 416 - 343] 1.  Györ
 [5 - 1 --- 464 - 350] 2.  Mondeville
 [1 - 5 --- 400 - 439] 3.  Sdent Sierre
 [1 - 5 --- 317 - 465] 4.  Vagos
 Grupo B
 [6 - 0 --- 481 - 338] 1.  Islas Canarias
 [3 - 3 --- 423 - 440] 2.  Namur
 [2 - 4 --- 405 - 463] 3.  Medvescak
 [1 - 5 --- 392 - 460] 4.  Olivais
 Grupo C
 [6 - 0 --- 479 - 322] 1.  Lattes
 [3 - 3 --- 408 - 394] 2.  Ruzomberok
 [2 - 4 --- 369 - 452] 3.  Lemminkäinen
 [1 - 5 --- 361 - 499] 4.  Amigos Basquete
 Grupo D
 [4 - 2 --- 397 - 362] 1.  Polkowice
 [4 - 2 --- 464 - 427] 2.  Saarluis Royals
 [4 - 2 --- 392 - 379] 3.  CB Puig d'en Valls
 [0 - 6 --- 372 - 457] 4.  Nyon
 Grupo E
 [5 - 1 --- 511 - 425] 1.  Athinaikos
 [3 - 3 --- 483 - 520] 2.  Hatis
 [3 - 3 --- 439 - 463] 3.  Besiktas
 [1 - 5 --- 484 - 509] 4.  Chevakata
 Grupo F
 [6 - 0 --- 506 - 350] 1.  Dynamo Moscú
 [4 - 2 --- 450 - 436] 2.  Dunav Ruse
 [2 - 4 --- 401 - 448] 3.  Sepsi
 [0 - 6 --- 418 - 541] 4.  Hapoel Tel Aviv
 Grupo G
 [4 - 2 --- 418 - 351] 1.  Dynamo Kursk
 [4 - 2 --- 423 - 390] 2.  Targoviste
 [4 - 2 --- 377 - 389] 3.  AEL
 [0 - 6 --- 320 - 408] 4.  Samsun

Fases finales

Referencias

2009
Baloncesto en 2009
Baloncesto en 2010